Janik oder Janík ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein in sorbischer, polnischer oder slowakischer Sprache verbreiteter männlicher Vorname als Ableitung des Rufnamens Jan, einer westslawischen Form von Johannes. Im tschechischen wird der Name als Janík geschrieben. Dabei wird dem Namen Jan das Diminutivsuffix -ik beigefügt. Als Patronym ist der Name insbesondere im deutsch-polnischen Raum verbreitet.

Varianten 
 Janyk
 Janic
 Jannik
 Janek

Weitere auch ähnlich lautende Namen siehe unter Yannick.

Namensträger

Vorname 
 Janik Bachmann (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Janik Haberer (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Janik Jesgarzewski (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Janik Mäder (* 1996), deutscher Fußballspieler

Familienname 
 Aarne Kreuzinger-Janik (* 1950), deutscher Generalleutnant
 Allan Janik (* 1941), Österreichischer Philosophieprofessor und Schriftsteller
 Czesław Janik (1953–2017), polnischer Skispringer
 Daniel Janik (* 1975), deutscher Objektkünstler, Fotograf und Installationskünstler
 Dieter Janik (* 1939), deutscher Romanist und Hochschullehrer
 Doug Janik (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Emil Janik (1906–1981), deutscher Priester
 Ewa Maria Janik (* 1948), polnische Politikerin
 Florian Janik (* 1980), deutscher Politiker (SPD)
 Grzegorz Janik (* 1965), polnischer Politiker
 Heiner Janik (1946–2015), deutscher Politiker

 Jens Janik, deutscher Diplomat
 Krzysztof Janik (* 1950), polnischer Politiker und Politologe
 Marianne Janik (* 1965), deutsch-französische Juristin und Managerin
 Patrick Janik (* 1976), deutscher Politiker (UWG), Bürgermeister von Starnberg
 Ralph Janik (* 1986), Österreichischer Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht
 Tom Janik (1940–2009), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Werner Janik (1920–2003), deutsch-polnischer Fußballtorhüter
 Zdeněk Janík (* 1923), tschechischer Dichter

Männlicher Vorname
Familienname